IRCA steht für:

Icelandic Road and Coastal Administration, englische Bezeichnung der isländischen Straßenverwaltung Vegagerðin
International Research Center for the Arts an der Kyoto University of Art and Design
IRradiateur de CAdarach, eine Anlage im Cadarache
International Railways of Central America
Immigration Reform and Control Act der Vereinigten Staaten von 1986
 International Register of Certified Auditors, siehe Chartered Quality Institute
Institut royal de la culture amazighe
International Ragdoll Cat Association

Abkürzung